Příjmení Vocásek nosí více osobností:

 Alois Vocásek (1896–2003) – poslední přeživší legionář z první světové války
 Jan Antonín Vocásek (1706–1757) – český barokní malíř
 Zdeněk Vocásek – poslední odsouzený k trestu smrti v Československu

Související články 
 Ocásek

Externí odkazy